Сезон 1981–82 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 19 вересня 1981 та 25 квітня 1982 року. Став 51-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 18 команд, три найгірші з яких за регламентом вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став «Реал Сосьєдад», який захистив чемпіонський титул, здобутий попереднього сезону, та завоював 2-й у своїй історії трофей національної першості. Майбутні чемпіони потужно розпочали сезон, однак вже в 13 турі змагання поступилися першим рядком турнірної таблиці «Барселоні». Решту сезону «Сосьєдад» перебував здебільшого у позиції наздоганяючого. Вирішальним для визначення чемпіона країни став «Ель Класіко», гра між «Барселоною» та мадридським «Реалом», яка відбулася у передостанньому, 33-му, турі. Каталонці зазнали поразки, що дозволило «Сосьєдаду» обійти їх за очками та очолити турнірну таблицю. В останньому турі «Реал Сосьєдад» впорався на власному полі з «Атлетиком» з Більбао (2:1) і захистив таким чином свій чемпіонський титул.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1981–82 став нападник віце-чемпіона країни, «Барселони», Кіні, який протягом сезону 27 разів відзначався забитими голами. 

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Реал Сосьєдад» (20)
 Найменше поразок: «Реал Сосьєдад» (7)
 Найкраща атака: «Барселона» (75 забито)
 Найкращий захист: «Реал Сосьєдад» (33 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Барселона» (+35)

 Найбільше нічиїх: «Спортінг» (Хіхон) (9)
 Найменше нічиїх: «Кадіс» (3)

 Найбільше поразок: «Кастельйон» (25)
 Найменше перемог: «Кастельйон» (3)

 Найгірша атака: «Кадіс» (31 забито)
 Найгірший захист: «Кастельйон» (82 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Кастельйон» (-49)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1981–82 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1981–82 на bdfutbol.com  

1981-82
1982 у футболі
1981 у футболі